Kazimierz Dembowski (jezuita) (1912–1942)
 Kazimierz Dembowski-Weyroch (1895–1975) – aktor

Przypisy